Проспер Аквитанский (Проспер Тирон, , около 390 —  около 460 гг.) — святой,  богослов и историк родом из римской провинции Аквитания (на границе Галлии с Испанией).

Составил хронику, которая считается ценным источником по истории Европы  первой половины V века, также известен в связи с рядом теологических сочинений. 

Память в Католической церкви отмечается  25 июня.

Биография 
Точные даты его жизни не известны. Впервые св. Проспер упоминается в письме к Св. Августину в 429 году, где характеризуется как человек, выдающийся своей нравственностью, красноречием и энергичностью. На основании этого историки определяют его возраст примерно в 40 лет, чтобы соответствовать данной характеристике. Свою хронику Проспер оканчивает 455 годом. Византийский историк Марцеллин Комит упоминает его имя  под 463 годом, что предполагает кончину Проспера в промежутке между 455 и 463 годами.

Проспер принял активное участие в богословском споре с «марсельскими монахами» (в том числе, с преподобными Кассианом Римлянином и Викентием Леринским) о соотношении благодати и свободы воли, по этому поводу состоял в переписке со святым Августином, учением которого восхищался. В 431 году он посетил  Рим, где добился поддержки папой Целестином I учения Августина. 

В 433 году Проспер составил первую редакцию своей хроники («Epitoma chronicon»), которую затем дополнял вплоть до 455 года. От библейского создания мира до 378 года хроника является пересказом хроники Св. Иеронима. В описание событий первой половины V века труд Проспера содержит подробные сведения, многие из которых не отражены другими авторами. Это относится в частности к нашествию германцев на Галлию, войнам с вандалами.

Около 440 года папа Лев I сделал Проспера своим секретарём, доверяя ему составлять письма от своего имени. Проспер был, видимо, свидетелем разграбления Рима вандалами в 455 году, этим событием завершается его хроника.

Память Св. Проспера Аквитанского отмечается в католической церкви  25 июня.

Изречения и взгляды 

Одно из самых часто цитируемых изречений Проспера из "Epitoma Chronicon": «Legem credendi lex statuat supplicandi» (позднее сокращённый до «lex orandi lex credendi»): "Порядок богослужения определён верой" (лат.) Этот теологический принцип озвучивает тесную связь литургической жизни с верой в Бога, устанавливает взаимосвязь внутреннего убеждения (веры) с её внешним проявлением (молитвой). Отступления от молитвы могут повлечь, согласно этому принципу, искажения в  глубинных основах веры.

Другой известный афоризм Проспера: «Quidquid non possidet armis, religione tenet»: "Что не завоёвывается оружием, то управляется религией", (лат.).

Издание

Примечания

Ссылки 
 
 Латинские тексты
 Яков Кротов: Словарь святых. Проспер Аквитанский
 «Tiro Prosper of Aquitaine». Catholic Encyclopedia. (1913). New York: Robert Appleton Company.
 PROSPER OF AQUITAINE: The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Vol. IX

Персоналии по алфавиту
Католические святые
Латинские историки
Историки V века
Христианские богословы
Историки Древнего Рима